Појам Гнајзенау може да се односи на:
 Аугуст фон Гнајзенау, пруски фелдмаршал
 Немачки бојни брод Гнајзенау
Оклопни крсташ Гнајзенау